Bob Bryan e Mike Bryan eram os atuais campeões e defenderam com sucesso o título, derrotando Max Mirnyi e Horia Tecău na final, 6–4, 6–4.

Cabeças de chave

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Campeões)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek ''(Quartas de final, desistiram devido a uma lesão de Štěpánek)

<li>  Marcel Granollers /  Marc López (Semifinais)
<li>  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D